Epeorus is een geslacht van haften (Ephemeroptera) uit de familie Heptageniidae.

Soorten
Het geslacht Epeorus omvat de volgende soorten:
Epeorus aculeatus
Epeorus aesculus
Epeorus albertae
Epeorus alexandri
Epeorus alpestris
Epeorus alpicola
Epeorus assimilis
Epeorus bifurcatus
Epeorus bispinosus
Epeorus boonsoongi
Epeorus borneonia
Epeorus carinatus
Epeorus caucasicus
Epeorus cumulus
Epeorus curvatulus
Epeorus deceptivus
Epeorus dispar
Epeorus dulciana
Epeorus ermolenkoi
Epeorus extraordinarius
Epeorus fragilis
Epeorus frisoni
Epeorus frolenkoi
Epeorus gilliesi
Epeorus gornostajevi
Epeorus grandis
Epeorus gultsha
Epeorus gurvitshi
Epeorus guttatus
Epeorus hesperus
Epeorus hiemalis
Epeorus hieroglyphicus
Epeorus ikanonis
Epeorus inaequalis
Epeorus insularis
Epeorus inthanonensis
Epeorus jacobi
Epeorus kapurkripalanorum
Epeorus khayengensis
Epeorus kirgisicus
Epeorus l-nigrus
Epeorus lagunitas
Epeorus lahaulensis
Epeorus latifolium
Epeorus longimaculatus
Epeorus longimanus
Epeorus longitibius
Epeorus maculatus
Epeorus magnus
Epeorus margarita
Epeorus martensi
Epeorus martinus
Epeorus metlacensis
Epeorus montanus
Epeorus namatus
Epeorus napaeus
Epeorus ngi
Epeorus nguyenbaeorum
Epeorus nguyeni
Epeorus nigripilosus
Epeorus ninae
Epeorus nipponicus
Epeorus packeri
Epeorus pamirensis
Epeorus papillatus
Epeorus paraguttatus
Epeorus pellucidus
Epeorus permagnus
Epeorus pleuralis
Epeorus psi
Epeorus punctatus
Epeorus rheophilus
Epeorus rhithralis
Epeorus rubeus
Epeorus sagittatus
Epeorus sinespinosus
Epeorus sinitshenkovae
Epeorus siveci
Epeorus soldani
Epeorus subpallidus
Epeorus suffusus
Epeorus suspicatus
Epeorus sylvicola
Epeorus tianschanicus
Epeorus tiberius
Epeorus torrentium
 Epeorus (Caucasiron) turcicus Hrivniak, Ľ., Sroka, P., Türkmen, G., Godunko, R., & Kazanci, 2019
Epeorus uenoi
Epeorus unicornutus
Epeorus unispinosus
Epeorus vitreus
Epeorus yougoslavicus
Epeorus zaitzevi
Epeorus znojkoi

Heptageniidae